Дэлби () — английская фамилия. Известные носители:
 Дэлби, Лайза Крифилд (род. 1950) — американская писательница и учёный-антрополог, специализирующийся на японской культуре
 Дэлби, Питер — фигурист из Великобритании, бронзовый призёр чемпионатов Европы 1972 года, двукратный чемпион Великобритании 1972 и 1975 годов в танцах на льду

См. также 
 Дэлби (Квинсленд) — город в штате Квинсленд, Австралия.